Oum el Bouaghi bezeichnet:

 Oum el Bouaghi (Stadt), eine Stadt in Algerien
 Oum el Bouaghi (Provinz), eine Provinz Algeriens